Skeneidae är en familj av snäckor. Skeneidae ingår i ordningen Archaeogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Skeneidae 110 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Snäckor
Skeneidae